Piedras Albas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piedras Albas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Piedras Albas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar